Тврђава Призренац може да се односи на:

 Тврђава Призренац – тврђава која се налази 12 km југозападно од Новог Брда
 Тврђава Вишеград – тврђава која се налази 3 km југозападно од Призрена у клисури Бистрице